Абу Йала́ (Абу Яла́, ) — кунья, часть арабского имени. Буквально означает «Отец возвышающегося».
 Абу Йала аль-Мавсили (825 — 919) — мусульманский богослов, имам, хафиз, мухаддис из Мосула (совр. Ирак).
 Абу Йала аль-Фарра (990—1066) — один из авторитетов ханбалитского мазхаба.
 Абу Йала ат-Танухи () — кади и поэт живший в V веке хиджры.
 Абу Йала аз-Заввави (, 1862 — 1952) — мусульманский богослов из Алжира.